Gorgofona (Gorgofone, gr. i łac. Gorgophone) – w mitologii greckiej córka Perseusza
 Gorgofona (Gorgofone, gr. i łac. Gorgophone) – w mitologii greckiej jedna z Danaid

Zobacz też 
 Gorgophone – rodzaj motyli z rodziny powszelatkowatych (karłątkowatych)